OK Salonit Anhovo - Kanal – słoweński męski klub siatkarski z siedzibą w miejscowości Kanal ob Soči, założony w 1947 roku. Obecnie uczestniczy w rozgrywkach Ligi Środkowoeuropejskiej organizowanej przez MEVZA.

Sukcesy 
Mistrzostwo Słowenii: 
  1994, 1995, 1996, 1997, 1999
  1993, 1998, 2008, 2009, 2010
  1992, 2003, 2004, 2012, 2015, 2018, 2019
Puchar Słowenii: 
  1993, 1996, 1997, 2000, 2002, 2003, 2004, 2014

Kadra w sezonie 2009–10

Sztab szkoleniowo-techniczny 
 I trener:  Dragutin Šuker
 Asystent trenera:  Leon Schilling
 Fizjoterapeuta:  Željko Kizić
 Trener przygotowania kondycyjnego:  Matjaž Borovina

Zawodnicy

Linki zewnętrzne 
 
 

Słoweńskie kluby siatkarskie
Kluby siatkarskie założone w 1947
Gmina Kanal ob Soči